Дуэт Лиза Реймонд / Саманта Стосур защитила свой прошлогодний титул.

Посев 

  Лиза Реймонд /  Саманта Стосур (Титул)
  Кара Блэк /  Лизель Хубер (Финал)
  Янь Цзы /  Чжэн Цзе (Четвертьфинал)
  Квета Пешке /  Ренне Стаббс ''(Второй раунд)

  Катарина Среботник /  Ай Сугияма ''(Первый раунд) 
  Вирхиния Руано Паскуаль /  Паола Суарес ''(Первый раунд) 
  Натали Деши /  Вера Звонарёва ''(Первый раунд) 
  Чжань Юнжань /  Чжуан Цзяжун ''(Полуфинал)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Sony Ericsson Open 2007